Danilo désigne :

Nom 
 Philippe Danilo, homme politique français;
 Danilo , souverain monténégrin.

Prénom 
Danilo (cyrillique: Данило) est un prénom commun en italien, portugais, espagnol, serbe, ukrainien et russe. Il est porté par :

Danilo Acosta (né en 1997), footballeur américain;
Danilo Aceval (né en 1975), footballeur paraguayen;
Danilo Aleksandar Petrović-Njegoš (1871–1939), prince du Monténégro;
Danilo Alvim (1920–1996), footballeur brésilien;
Danilo Anđušić (né en 1991), joueur serbe de basketball;
Danilo Silva (né en 1986), footballeur brésilien;
Danilo Arrieta (né en 1987), footballeur danois;
Danilo Astori (né en 1940), politicien uruguayen;
Danilo Bach (né en 1944), scénariste américain;
Danilo Blanuša (1903–1987), mathématicien et physicien yougoslave;
Danilo Clementino dit Danilo (né en 1982), footballeur équatoguinéen;
Danilo Donati (1926–2001), costumier italien;
Danilo Gallinari (né en 1988), joueur italien de basketball;
Danilo Gomes (né en 1981), footballeur brésilien ;
Danilo Ier Šćepčev Petrović-Njegoš (1670–1735);
Danilo Petrović (né en 1992), joueur de tennis;
Danilo Petrović-Njegoš (1826–1860), prince du Monténégro;
Danilo Ikodinović (né en 1976), joueur serbe de water-polo;
Danilo Ilić (1891–1815), révolutionnaire serbe;
Danilo Medina (né en 1951), président de la République dominicaine;
Danilo Pantić (né en 1996), footballeur serbe;
Danilo Pennone (né en 1963), écrivain italien;
Danilo Pérez (né en 1965), pianiste et compositeur panaméen;
Danilo Restivo (né en 1972), tueur fétichiste italien;
Danilo Silva (né en 1986), footballeur brésilien;
Danilo Stojković (1934–2002), acteur serbe.

Prénom porté en guise de pseudonyme 
Danilo (1979-), Danilo Gabriel de Andrade, footballeur brésilien;
Danilo (1980-), Danilo Moreira Serrano, footballeur brésilien;
Danilo (1984-), Danilo Larangeira, footballeur brésilien;
Danilo (1985–2016), Marcos Danilo Padilha, footballeur brésilien;
 Danilo (1986-), Danilo Cirino de Oliveira, footballeur brésilien ;
Danilo (1991-), Danilo Luiz da Silva, footballeur brésilien;
Danilo Pereira (1991-), ou parfois seulement Danilo, footballeur portugais;
Danilo Barbosa (1996-), ou parfois seulement Danilo, footballeur brésilien;
Danilo (1999-), Danilo Pereira da Silva, footballeur brésilien;
Danilo (2001-), footballeur brésilien.

Toponymie 
 Danilo, ville de Croatie, célèbre pour la céramique de Danilo.

Voir aussi 
 

Patronyme italien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme serbe
Patronyme ukrainien
Patronyme russe
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de localités